Kageler ist der Name von

 Kageler (Familie), niedersächsische Familie
 August Kageler (1877–1965), deutscher Lehrer, Autor und Heimatforscher
 Barbara Müller-Kageler (* 1938), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Ludwig Kageler (vor 1903–nach 1926), deutscher Volksschul- und Liederbuchherausgeber und Komponist